Прогресивна музика може да се отнася до:

 Прогресивна електронна музика
 Прогресив хаус
 Прогресив рок
 Прогресив метъл